Гранчак — українське прізвище, наряду з прізвищем «Гранко», імовірно, було запозичене з хорватської мови, в якій є прізвища «Hranko», «Hranča», «Hranče», «Hranac» з відповідними до них іменами «Hranimir», «Hranislav», «Hranivoj», які етимологічно походять від хорвацького слова hraniti (укр. охороняти). Альтернативне слов'янське походження прізвища від імен «Гран» та «Граня» з додаванням зменьшувального суфіксу «-ак», які, в свою чергу походили від хрещеного імені «Євграф». Тобто, сприймалось «Гранчак» як «син Гранка»

Носії прізвища 

 Гранчак Іван Михайлович (7 жовтня 1927, Нове Давидково — 13 січня 2000, Ужгород) — український історик і громадський діяч, дослідник новітньої історії.
 Гранчак Денис Васильович — український актор театру і кіно.
 Гранчак Тетяна Юріївна — доктор наук з соціальних комунікацій, кандидат історичних наук.

В побуті 
 Гранчак — склянка з ограненими ребрами.

Примітки